Sennoi (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sennoi (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow

 Sennoi (Astrachan), Siedlung in der Oblast Astrachan
 Sennoi (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar
 Sennoi (Tscheljabinsk), Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk
 Sennoi (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd